INAES puede referirse a:
 El Instituto Nacional de Educación Superior «Dr. Raúl Peña» de Paraguay.
 El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Argentina.